ona koja je prva započela neki pothvat ili djelo
 početnica (molekularna biologija)